Айгельтинген (, ) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Фрайбург. Входит в состав района Констанц. Население составляет 3572 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 59,30 км². Официальный код — 08 3 35 021.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга